Преподо́бный () — в православии особый разряд (лик) святых, угодивших Богу монашеским подвигом. Иными словами, преподобные — «святые из монахов, кто молитвой, постом и трудами стремился быть подобным Господу Иисусу Христу» и преуспел в этом уподоблении. Конечно, и при других видах христианского подвига происходит уподобление Христу: «В каждом чине святых существуют примеры достижения этого подобия. Мученики, равноапостольные, святители, праведные — каждый в своей мере исполнил заповедь Господа о стремлении к богоподобию».

Но именно монашеская жизнь отличается «особым, более напряжённым устремлением к Богу», и потому «только монахи, прославленные Церковью, носят звание преподобных».

Библейское обоснование 
В Библии многократно приводятся примеры жизни праведников с их воздержанием от еды, сна, общения с людьми, развлечений и от других чувственных удовольствий и наслаждений для более полного единения с Богом.

Период гонений 
Уже в период гонений появились люди, которые вели аскетический образ жизни, но особого почитания такого вида подвига в те времена ещё не было. Случаи прославления таких подвижников были связаны не с их монашеским подвигом, а с их кончиной за Христа. В настоящее время тех, кто сочетал аскетический и мученический подвиги, именуют преподобномучениками. Среди преподобномучеников, пострадавших в период гонений на христиан в Римской империи, можно упомянуть Евгению Римскую, пострадавшую в 262 году.

Первые преподобные 
Первыми преподобными в христианской церкви, прославленными именно за монашеский подвиг, стали египетские и палестинские монахи-отшельники:
 Павел Фивейский, проживший в пустыне 91 год († 341 год);
 Пахомий Великий, которого принято считать основателем общежительного монашества († около 348 года);
 Антоний Великий, которого принято считать основателем пустыннического монашества († 356 год);
 Иларион Великий, которого принято считать основателем палестинского монашества († 371 или 372 год).

Впоследствии монашество начало распространяться и в другие страны, и в Египте, Палестине и других странах прославилось великое множество преподобных. Среди них можно упомянуть
 Ефрема Сирина, создателя знаменитой молитвы («Господи и Владыко живота моего…»), чаще всего читаемой Великим постом († около 373—379 гг.);
 Симеона Столпника, сирийского основателя новой формы аскезы — столпничества († 459 год);
 Марию Египетскую, беспримерное житие которой читается в православных храмах на утрени в четверг пятой седмицы Великого поста;
 Савву Освященного, основателя Лавры Саввы Освященного († 532 год));
 Иоанна Лествичника, игумена Синайского, создателя «Лествицы» — знаменитого руководства по устроению духовной жизни для монашествующих, и не только для них;
 и великое множество других.

Благодаря трудам этих и тысяч других подвижников благочестия монашество распространилось по всему христианскому миру.

Преподобные на Руси

Основание монашества 
На Русь монашество пришло через Святую Гору Афон, где получил постриг Антоний Печерский. Он и Феодосий Печерский стали первыми преподобными Русской церкви, основателями Киево-Печерской лавры. Хотя они не были, в полном смысле слова, первыми монахами на Руси (следы монашеской жизни обнаруживаются и до них), именно их почитают отцами русского монашества.

Среди монахов основанного ими монастыря в лике преподобных были прославлены
 Николай Святоша, первый князь-инок на Руси;
 Прохор Лебедник, который не ел никакого хлеба, кроме приготовленного из собранной им самим лебеды;
 безмездный врач Агапит;
 Иоанн Многострадальный, много пострадавший от искушений плоти;
 затворники Исаакий и Никита, ставшие жертвами бесовского обмана, но впоследствии достигшие святости;
 Пимен Многоболезненный;
 Моисей Угрин, то есть венгр, много пострадавший в польском плену от любовных домогательств знатной вдовы;
 Евфросиния Полоцкая, монахиня и игуменья православного монастыря, просветительница;
 и другие (см. Собор преподобных отцов Киево-Печерских).

Принявший мученическую кончину Григорий Печерский почитается как преподобномученик.

В других местах Русской земли в домонгольский период прославились преподобные Авраамий Смоленский, Авраамий Ростовский, Никита Переяславский, Варлаам Хутынский и Антоний Римлянин.

Монгольское нашествие 
После монгольского нашествия, как отмечает Георгий Федотов, пострадала не только государственная и культурная жизнь Древней Руси:

Возобновление монашеской жизни 

Возобновление монашеской жизни на Руси после монгольского нашествия связано с именем преподобного Сергия Радонежского, основателя Троице-Сергиевой лавры, духовного наставника великого множества учеников, многие из которых впоследствии стали основателями новых монастырей. К их числу, в частности, относятся:
 преподобный Авраамий Галицкий, основавший четыре обители (монастырь в честь Успения Пресвятой Богородицы, монастырь Положения пояса Богоматери, монастырь во имя Собора Богоматери и обитель в честь Покрова Пресвятой Богородицы);
 преподобный Афанасий, основатель Высоцкого монастыря в Серпухове;
 преподобный Мефодий Пешношский, основатель Николо-Пешношского монастыря;
 преподобный Павел Обнорский или Комельский, основатель общежительного монастыря во имя Живоначальныя Троицы;
 преподобный Роман Киржачский, основатель Благовещенского монастыря;
 преподобный Савва Сторожевский, который после смерти преподобного Сергия и по удалении преподобного Никона на безмолвие шесть лет управлял Лаврою преподобного Сергия, а затем основал близ Звенигорода на горе Стороже монастырь во имя Рождества Богородицы;
 преподобный Сергий Нуромский, который основал на реке Нурме монастырь Преображения Господня;
 преподобный Феодор, в миру Иоанн, родной племянник преподобного Сергия, основатель Симонова монастыря.

В свою очередь, монастыри, созданные непосредственными учениками преподобного Сергия, взрастили новое, второе, поколение учеников, среди которых также немало основателей монастырей.

В их числе — Кирилл и Ферапонт Белозерские, выходцы из Симоновой обители. Первый из них основал в 1397 году) в честь Успения Пресвятой Богородицы Кирилло-Белозерский монастырь, а второй — Ферапонтов монастырь в честь Рождества Пресвятой Богородицы (в 1398 году). В 1408 году преподобный Ферапонт перешёл в Можайск и основал в версте от города Лужецкий монастырь.

Деятельность преподобного Сергия и его учеников ознаменовали собой подъём духовной жизни русского народа. Однако в последующие века мы видим спад, и к концу XVII века наступает то, что Георгий Федотов называет «омертвлением» русской души.

Синодальный период 
Важнейшие представители этого периода, прославленные в лике преподобных, — Серафим Саровский и преподобные старцы Оптинские, а важнейшие духовные центры — Оптина пустынь и Саровский монастырь.

Почитание преподобных 
Почитание преподобных — практически необъятная тема: в церковном календаре не так уж много дней, на которые не попадает память кого-либо из преподобных. (Более того, нередко на один день выпадает несколько имен преподобных.) По этой причине можно рассказать лишь о почитании самых известных и почитаемых преподобных, но даже это непростая задача, поскольку в разных частях православного мира список наиболее почитаемых преподобных может существенно различаться. Поэтому рассмотрим почитание преподобных в Русской Православной Церкви.

По всей видимости, наиболее известные преподобные Русской церкви — Сергий Радонежский и Серафим Саровский.

Сергию Радонежскому, согласно информации из базы данных сайта Храмы России  (по состоянию на 29 октября 2012), в одной лишь Москве посвящены престолы (не обязательно главные) 67 храмов (показать список по Москве ), а по всей России — 591 храм (показать список по всем регионам России ).

Серафиму Саровскому, согласно информации из базы данных Храмы России  (по состоянию на 29 октября 2012), в Москве посвящены престолы (не обязательно главные) 31 храма (показать список по Москве ), а по всей России — 207 храмов (показать список по всем регионам России ).

Следует, однако, иметь в виду, что статистика сайта Храмы России  включает сохранившиеся, не сохранившиеся и строящиеся храмы и может включать храмы, принадлежащие старообрядцам. Кроме того, эта статистика включает в себя данные по домовым храмам (расположенным на территориях больниц и других социальных учреждений) и часовням.

К домовым храмам относится, например, храм Серафима Саровского при московском НИИ педиатрии и детской хирургии, который не занимает отдельного здания, а расположен в одном из корпусов этого медицинского учреждения.

См. также 
 Преподобномученики

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Православные святые

Монашество